Чемпионат Украины по футболу 2011 года среди любительских команд () — 15-й чемпионат Украины среди любителей.

Участники 
В этом Чемпионате принимали участие 24 украинских любительских команды:

К моменту завершения группового этапа чемпионата, часть команд подала заявки в ПФЛ на получение профессионального статуса и право принимать участие в чемпионате Украины 2011/12 среди команд второй лиги. Лицензирование в ПФЛ прошли следующие клубы:
 «Авангард» (Краматорск, Донецкая область)
 «Кристалл» (Херсон)
 «Макеевуголь» (Макеевка, Донецкая область)
 «Мир» (с. Горностаевка, Херсонская область)
 «Реал Фарм» (Южное, Одесская область)
 «СКАД-Ялпуг» (Болград, Одесская область)
 «Славутич» (Черкассы)
 «УкрАгроКом» (с. Головковка, Кировоградская область)
Указанные клубы получили статус профессиональных, тем самым автоматически были исключены из розыгрыша данного чемпионата после группового турнира.

Групповой турнир

Группа 1

Лучший бомбардир

Группа 2

Лучший бомбардир

Группа 3

Бомбардиры

Примечание 
 Команда Реал Фарм прекратила участие в чемпионате в связи с переходом в профессионалы.

Группа 4

Примечание 
 Команда Авангард (Краматорск) прекратила участие в чемпионате в связи с переходом в профессионалы.

Дополнительный матч

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат АЛФУ

Любительский чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в 2011 году